Friedrich Kutscher ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Kutscher (Mediziner) (1866–1942), deutscher Physiologe und Chemiker 
 Friedrich Kutscher (1907–1988), deutscher Geologe und Paläontologe, siehe Fritz Kutscher